Nannoteretispira habei är en snäckart. Nannoteretispira habei ingår i släktet Nannoteretispira och familjen Rissoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
habei